Julie Ditty e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Women's Pro Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Abramović e Eva Hrdinová che hanno battuto in finale Jamie Hampton e Ajla Tomljanović 2–6, 6–2, [10–4].

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (primo turno)
 Alexa Glatch /  Ahsha Rolle (quarti di finale)

 Tímea Babos /  Valerija Savinych (quarti di finale) 
 Alexandra Mueller /  Asia Muhammad (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Women's Pro Tennis Classic 2011